Jumpei Arai kan henvise til:

 Jumpei Arai (fodboldspiller, født 1989) - japansk fodboldspiller født i 1989
 Jumpei Arai (fodboldspiller, født 1994) - japansk fodboldspiller født i 1994